Le Monde du silence est le titre de plusieurs œuvres de Jacques-Yves Cousteau :
 Le Monde du silence, un livre coécrit avec Frédéric Dumas et James Dugan, paru en 1953 ;
 Le Monde du silence, un film coréalisé avec Louis Malle, sorti en 1956 ;
 Le Monde du silence, livre du film, coécrit avec Frédéric Dumas et paru en 1957.

Par métonymie « Le Monde du silence » a fini par désigner en français le monde sous-marin : cette expression apparaît dans  le livre de 1953 à la fin du chap. 8, p. 152.

Note 

Homonymie de titre
Jacques-Yves Cousteau